L'édition masculine 2011 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 8 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Michaël Llodra et Nenad Zimonjić celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le Serbe Novak Djokovic dispute son premier tournoi en tant que 1 mondial.

Forfaits 
Robin Söderling, 5 mondial, ne participe pas au tournoi. On apprendra plus tard que sa victoire à Båstad mi-juillet constituait son dernier match avant sa retraite.

David Ferrer (6) déclare également forfait à cause d'une fracture à la main gauche.

Pendant le tournoi 
Le double tenant du titre Andy Murray est éliminé dès son entrée en lice par le Sud-Africain Kevin Anderson en 2 sets secs.

Le lendemain, l'Espagnol Rafael Nadal,  mondial, s'incline également dès son premier match face au Croate Ivan Dodig en 3 sets, dont deux perdus au tie-break.

Six semaines après les quarts de finale de Wimbledon, le Français Jo-Wilfried Tsonga, tête de série , bat une nouvelle fois le  mondial Roger Federer, cette fois en huitième de finale.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Mardy Fish. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  au Canada après son sacre en 2007, et soulève ainsi son  de la saison (en 10 tournois disputés). Il n'a perdu qu'un seul match depuis le début de l'année.

En double, Michaël Llodra et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Novak Djokovic devient le premier joueur de l'histoire à remporter 5 Masters 1000 en une saison. Il réalise cette performance en seulement 5 participations puisqu'il n'avait pas pris part au Masters de Monte-Carlo.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au  tour, même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2011) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Tennis masculin en 2011
Sport au Québec en 2011
Tennis en août 2011